Айли Юргенсон (, в замужестве Айли Йыги; 25 мая 1931 — 9 августа 2017) — эстонская школьница, которая ночью 8 мая 1946 года взорвала временный деревянный памятник советским солдатам в Таллине. Она действовала совместно со своей школьной подругой Агеэдой Паавел. Своим мотивом Юргенсон назвала ответную месть за уничтожение властями памятников эстонским солдатам, погибшим в войне за независимость Эстонии. Обе школьницы были приговорены к длительным срокам лишения свободы. В 1998 году получила из рук эстонского президента государственную награду — орден Орлиного креста.

Биография 
Поздно вечером 8 мая 1946 года Айли с подругой заложили взрывное устройство в основание советского памятника. Памятник находился вблизи остановки общественного транспорта, однако при взрыве никто не пострадал. Тем не менее, той же ночью властям удалось восстановить памятник и уже утром 9 мая он снова был на месте.

Первоначально Айли не попала в круг подозреваемых, однако через восемь дней её арестовали после того, как она пыталась найти врача для одного из «лесных братьев» (участника вооружённых националистических групп, не признававших советской власти). Своё 15-летие Айли встретила в таллинской тюрьме МВД. Трибунал признал её виновной в терроризме и приговорил к восьми годам заключения. Юргенсон отбывала наказание в лагере системы ГУЛАГ в Коми. Позднее Юргенсон вспоминала, что она не могла терпеть, как советские власти разрушают их памятники.

В лагере работала на угольной шахте, познакомилась и вышла замуж за Юло Йыги, участника диверсионной группы абвера «Эрна». В начале 1970-х супруги вернулись в Эстонию, где Юргенсон работала спортивным инструктором. В 1991 году была реабилитирована.

В 1998 году Юргенсон и её подругу Агеэду Паавел президент Эстонии Леннарт Мери наградил орденом Орлиного креста за военные заслуги как «борца за свободу». Принимала участие в деятельности партии «Союз Отечества», в частности, дискутировала с противниками переноса
Бронзового солдата.

Примечания 

Заключённые ГУЛАГа
Персоналии по алфавиту
Малолетние преступники
Вандалы (преступники)
Террористы СССР